Parysatis ist der Name folgender Personen:

 Parysatis (Ehefrau Dareios’ II.), Halbschwester und Königsgemahlin von Dareios II.
 Parysatis (Gattin Alexanders des Großen), Königsgemahlin von Alexander dem Großen

Parysatis steht für:
 (888) Parysatis, Asteroid des Hauptgürtels
 Parysatis (Theaterstück), ein Theaterstück von Jane Dieulafoy, vertont von Camille Saint-Saëns